Рохтас:

 Рохтас — пенджабская крепость, возведённая Шер-шахом в 1541-43 гг.
 Рохтас — округ на юго-западе индийского штата Бихар.